Mametz steht für
 Mametz (Pas-de-Calais), eine französische Gemeinde im Département Pas-de-Calais
 Mametz (Somme), eine französische Commune déléguée im Département Somme